Cussac (Cantal)
Cussac (Haute-Vienne)
Cussac-Fort-Médoc
Cussac-sur-Loire